Бер (, ), ранее Берг — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Ингвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Дрюлинген (округ Саверн).

Площадь коммуны — 7,72 км², население — 397 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 397 человек (2013), плотность населения — 51,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 429 человек, в 2012 году — 413 человек, а в 2013-м — 397 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 272 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 194 были экономически активными, 78 — неактивными (показатель активности 71,3 %, в 1999 году — 67,9 %). Из 194 активных трудоспособных жителей работали 184 человека (106 мужчин и 78 женщин), 10 числились безработными (7 мужчин и 3 женщины). Среди 78 трудоспособных неактивных граждан 19 были учениками либо студентами, 22 — пенсионерами, а ещё 37 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки